Faassen ist der Familienname folgender Personen:

 Ina van Faassen (1928–2011), niederländische Schauspielerin und Kabarettistin
 Jorrit Faassen (* 1980), niederländischer Unternehmer